Высокий Остров — название населённых пунктов.

Россия 
 Высокий Остров (Мурманская область)
 Высокий Остров (Новгородская область)